Gardenville ist der Name von

 Gardenville (Michigan); Ort im Chippewa County, Michigan
 Gardenville (New Jersey); Ort im Gloucester County, New Jersey
 Gardenville (New York), Hamlet in West Seneca, Erie County, New York
 Gardenville (Pennsylvania),  Unincorporated area im Plumstead Township, Bucks County, Pennsylvania